Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Rie“ beginnt.

Rie 



 Rie, Lucie (1902–1995), österreichisch-britische Töpferin
 Rie, Therese (1878–1934), österreichische Schriftstellerin, Journalistin und Musikkritikerin